Гебель Александр Робертович () — советский и украинский джазовый музыкант, саксофонист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

Биография 
Родился 16 ноября 1950 года в городе Караганда.

В 1969 году окончил Харьковское музыкальное училище по классу баяна. В 1969—1997 годах — преподаватель в детской музыкальной школе № 10 в Кривом Роге.

В 1980 году окончил музыкальный факультет Криворожского государственного педагогического института.

В 1987—1997 годах — организатор и директор фестиваля «Горизонты джаза» в Кривом Роге.

В 1997 году переехал на постоянное место жительства в Германию, где в 1999 году организовал оркестр традиционного джаза в Тюрингии.

Творческая деятельность 
В 1980 году в Кривом Роге организовал детский джаз-оркестр с которым с 1989 года выступал на фестивалях в Финляндии, Германии, Швеции, Болгарии; гастролировал в Германии, Австрии, Дании, Швеции; писал аранжировки для оркестра. Детский оркестр отличался «взрослым» звучанием, балансом инструментальных групп, оригинальным репертуаром. Оркестр стал главной достопримечательностью Кривого Рога и Украины. Лучшие композиции: «Не всё так просто», «Призрачный Копенгаген», «Прогулка по зоопарку», «Джаз-вальс».

Так же создал в Кривом Роге диксиленд и вокальный ансамбль «Джаз-хорал», которые в 1980—1990-х годах выступали на отечественных и зарубежных музыкальных фестивалях.

Награды 
 Заслуженный работник культуры Украины (1995).

Источники 
 
 
 Гебель Александр Робертович // Джаз: энциклопедический справочник / Владимир Б. Фейертаг. — Санкт-Петербург: Скифия, 2008. — 696 с. — С. 129. ISBN 978-5-903463-09-1.
 Гебель Олександр Робертович // Українська енциклопедія джазу / В. С. Симоненко. — : Центрмузінформ, 2004. — 232 с. — С. 29—30. ISBN 978-966-02-8371-8.

Ссылки 
 Гебель Александр Робертович.
 Гебель Александр Робертович.
 Гебель Александр Робертович.
 Александр Гебель — В джазе только дети.
 Гебель Александр.
 Аркадий Петров. Есть ли у джаза будущее? «За соло они готовы на всё». (Детский биг-бэнд из Кривого Рога).

Выпускники Криворожского государственного педагогического университета
Выпускники Харьковского музыкального училища
Джазмены СССР
Джазмены Украины
Руководители эстрадных оркестров
Саксофонисты СССР
Саксофонисты Украины
Иммигрировавшие в Германию с Украины
Деятели культуры Кривого Рога